[[Slika:Pope Francis Korea Haemi Castle 19 (cropped).jpg|220px|left|thumb|Papež Frančišek na Svetovnem dnevu mladih 17. avgusta 2014 v Južni Koreji]]
[[Slika:Flag of the Vatican City.svg|150px|right|thumb|Zastava Svetega sedeža]]

Seznam papežev Rimskokatoliške Cerkve.

Papež (grško papas pomeni oče) je uradni naziv poglavarja Rimskokatoliške Cerkve od pontifikata papeža Siricija (384–399).

Hermannus Contractus je verjetno prvi zgodovinar, ki je papeže oštevilčil po vrsti, kakor so si sledili. Njegov seznam se konča s papežem Leonom IX. v letu 1049.

V 20. stoletju so seznam spreminjali. Protipapež Krištof je dolgo veljal za legitimnega papeža. Za papeža izvoljeni Štefan je veljal pod imenom Štefan II. za legitimnega vse do leta 1961, ko je bil iz seznama izbrisan. Čeprav te spremembe danes niso več sporne, še vedno mnogo novejših seznamov vključuje tega prvega Štefana II. Razlog za to je verjetno v dejstvu, da temeljijo na Katoliški enciklopediji iz leta 1913, ki je v javni lasti.

Vsi papeži do Feliksa IV. (sredina 6. stoletja) so razglašeni za svetnike, z izjemama Liberija in Anastazija II. Skupno število papežev, ki so razglašeni za svetnike oziroma njihovi postopki še tečejo, je 95 (od 264), to je 36,98 %. Podrobnejša razporeditev glede na svetniški naziv je naslednja:

 sveti: 82 papežev
 blaženi: 9 papežev
 častitljivi Božji služabnik: 2 papeža
 Božji služabnik: 2 papeža

Papež prav tako nosi duhovniške naslove rimski škof, vikar Jezusa Kristusa, naslednik svetega Petra, princ apostolov, najvišji svečenik Univerzalne Cerkve, primas Italije, nadškof in metropolit rimske pokrajine in služabnik Gospodovih služabnikov. Od leta 1929 ima papež še posveten naziv suveren Vatikana.

Opozorilo glede številčenja papežev: Nikoli ni bilo papeža Janeza XVI. papeža Janeza XX., papeža Martina II. ali papeža Martina III. Najpogostejša imena so Janez (zadnji: XXIII.), Gregor (XVI.), Benedikt (XVI.), Klemen (XIV.), Inocenc in Leon (XIII.). Številčenje papežev z imenom Štefan opisuje članek Za papeža izvoljeni Štefan.

Seznam

Opombe 

 Seznam je preveden iz angleške Wikipedije.
 Številčenje papežev je narejeno po knjigi 
 Imena papežev so poslovenjena po knjigi Metoda Benedika Papeži: od Petra do Janeza Pavla II. (Mihelač, 1996).
 Seznami papežev papeže številčijo različno. Uradni seznam ne navaja Štefana (II.) (ker je umrl pred škofovskim posvečenjem). Do leta 2013 se zvrstilo 264 papežev (vključno s sedanjim Frančiškom), pontifikatov pa je bilo 266 (sem se šteje 2. in 3. pontifikat Benedikta IX.).

Viri 

 John N.D. Kelly, The Oxford Dictionary of Popes, Oxford University Press, 1986.
 AA.VV., Enciclopedia dei Papi, Istituto dell'Enciclopedia italiana, 2000.
 Pontificia Amministrazione della Patriarcale Basilica di San Paolo, I Papi. Venti secoli di storia, Libreria Editrice Vaticana, 2002.
 A. J. O'Brien, The Popes: Twenty Centuries of History, Liberia Editrice Vaticana, 2002.
 Metod Benedik, Papeži: od Petra do Janeza Pavla II., Mihelač, 1996.

Glej tudi 

 seznam papežev (grafični prikaz)
 seznam protipapežev
 imena papežev
 Malahijeve prerokbe

Papeži